Пётр Давы́дов:
 Давыдов, Пётр Львович (1777—1842) — гофмейстер Высочайшего Двора, тайный советник, герой Отечественной войны 1812 года.
 Давыдов, Пётр Михайлович (1894—1973) — советский генерал-майор.
 Давыдов, Пётр Павлович (1924—1976) — советский художник, член Союза художников СССР.
 Давыдов, Пётр Семёнович (1900—1963) — Народный артист Узбекской ССР (1950).
 Давыдов, Пётр Фёдорович — воевода и окольничий на службе у московских князей Ивана III и Василия III.